Фалькон:
 Фалькон —  .
 Фалькон — штат в Венесуэле. Назван в честь Хуана Крисостомо Фалькона.
 «Фалькон» (Falcon) — семейство американских ракет-носителей.
  — американская ракета класса «воздух—воздух» большой дальности

Фамилия 
 Ада Фалькон (1905—2002) — аргентинская исполнительница танго, певица и киноактриса.
 Родольфо Фалькон (род. 1972) — кубинский пловец, участник трёх Олимпийских игр.
 Хуан Фалькон (род. 1989) — венесуэльский футболист.
 Хуан Кристосмо Фалькон (1820—1870) — президент Венесуэлы в 1863—1868 годах, член Либеральной партии.
 Энри Фалькон (род. 1961) — венесуэльский политик.
 Исмаэль Гомес Фалькон (род. 1985) — испанский футболист, вратарь «Алькоркона».